HMS Venerable je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Venerable (1784) 
 HMS Venerable (1808) 
 HMS Venerable (1899) 
 HMS Venerable (R63) 

Venerable